МИСИ — аббревиатура:

 Макеевский инженерно-строительный институт
 Московский инженерно-строительный институт
 МИСИ (женский футбольный клуб)
 Международный институт социальной истории (Амстердам)
 Международный институт стратегических исследований (Великобритания)

См. также 
 МИСиС (Московский институт стали им. И. В. Сталина, Московский институт стали и сплавов; сейчас — Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»)